Пекоты, Pequot (в источниках на русском языке принято написание пекот и пэко) — индейское племя, которое в XVII веке населяло большую часть территории штата Коннектикут.

Язык 
Пекоты относились к носителям алгонкинских языков. Язык перестал существовать в начале XX века. Это был диалект «й» (это означает, что протоалгонкинская фонема «л» превратилась в нём в звук «й»). Ныне члены племени предпринимают меры по возрождению языка.

История 
Близкородственными народами являются могикане и мохеганы, с которыми пекоты некогда образовывали единую племенную группу и насчитывали 8 тысяч человек и населяли 21 деревню на площади около 650 кв. км. В результате Пекотской войны и Бойни у реки Мистик (:en:Mystic massacre) пекоты были почти истреблены и перестали играть важную роль в местной жизни. Перед войной население племени составляло 3-4 тысячи человек, населявших 8-10 деревень, а после войны в живых осталось меньше половины. Первая в истории резервация была создана для этого племени (1650). К 1762 году их численность сократилась до 140 человек, а к 1910 году она упала до 66 человек. Перепись 1990 года зарегистрировала в США 679 пекотов, а перепись 2000 года — 1283 человека (из 2797 человек, сообщивших о принадлежности к племени пекот, а также другим племенам и расам).

В настоящее время на территории штата Коннектикут обитает несколько общин пекотов, главным образом, в двух резервациях: машантакетские пекоты (796 зарегистрированных членов общины в 2005 году) живут в резервации Машантакет-Пикуот площадью свыше 8 кв. км., более половины из них смешанного пекот-негритянского происхождения, остальные пекот-белого происхождения, у ныне живущих чистокровными пекотами были лишь предки третьего и более отдалённых поколений, членом общины может стать любой потомок жителя резервации, зарегистрированного переписями 1900 или 1910 года; в резервации Покатак-Истерн-Пикуот площадью около 91,5 га живут представители общины Paucatuck Eastern Pequot Tribe, которая с 1989 года добивается официального признания на федеральном уровне и которая насчитывала в 1998 году около 150 членов, в значительной мере смешавшихся с белыми; в этой же резервации живёт группа, добивающаяся официального признания на федеральном уровне с 1978 года под названием Eastern Pequot Nation, насчитывавшая в 1998 году 647 членов с большой долей негритянской и португальской крови; 123 человека (1998) на юге Коннектикута добиваются официального признания на федеральном уровне под названием Southern Pequot. Значительную часть дохода пекотам приносит игорный бизнес: машантакетские пекоты, единственная община пекотов, которой удалось добиться официального признания (18 октября 1983 года), с 1992 года управляет казино Фоксвудс в городе Ледьярде, являющимся ныне крупнейшим в США, чья годовая выручка в 1997 году только от 5544 игровых автоматов составляла 603 миллиона долларов; 11 сентября 1998 года эта община открыла самый крупный и дорогой (193 миллиона долларов) музей, посвящённый одному племени (Mashantucket Pequot Museum and Research Center); предпринимательская деятельность приносит общине валовой доход от 1 до 1,5 миллиарда долларов в год.

Примечания

Литература 
 Gardiner, Lion. Leift Lion Gardener his Relation of the Pequot Warres (Boston: [First Printing] Massachusetts Historical Society Collections, 1833).
 Hubbard, William. The History of the Indian Wars in New England 2 vols. (Boston: Samuel G. Drake, 1845).
 Johnson, Edward. Wonder-Working Providence of Sion’s Saviour in New England by Captain Edward Johnson of Woburn, Massachusetts Bay. With an historical introduction and an index by William Frederick Poole (Andover, MA: W. F. Draper, [London: 1654] 1867.
 Mason, John. A Brief History of the Pequot War: Especially of the Memorable taking of their Fort at Mistick in Connecticut in 1637/Written by Major John Mason, a principal actor therein, as then chief captain and commander of Connecticut forces; With an introduction and some explanatory notes by the Reverend Mr. Thomas Prince (Boston: Printed & sold by. S. Kneeland & T. Green in Queen Street, 1736).
 Mather, Increase. A Relation of the Troubles which have Hapned in New-England, by Reason of the Indians There, from the Year 1614 to the Year 1675 (New York: Arno Press, [1676] 1972).
 Orr, Charles ed., History of the Pequot War: The Contemporary Accounts of Mason, Underhill, Vincent, and Gardiner (Cleveland, 1897).
 Underhill, John. Nevves from America; or, A New and Experimentall Discoverie of New England: Containing, a True Relation of their War-like Proceedings these two yeares last past, with a figure of the Indian fort, or Palizado. Also a discovery of these places, that as yet have very few or no inhabitants which would yeeld speciall accommodation to such as will plant there . . . By Captaine Iohn Underhill, a commander in the warres there (London: Printed by I. D[awson] for Peter Cole, and are to be sold at the signe of the Glove in Corne-hill neere the Royall Exchange, 1638).
 Vincent, Philip. A True Relation of the late Battell fought in New England, between the English, and the Salvages: VVith the present state of things there (London: Printed by M[armaduke] P[arsons] for Nathanael Butter, and Iohn Bellamie, 1637).

Ссылки 
 Foxwoods Resort Casino (Owned & Operated by the Mashantucket Pequots)
 Mashantucket Pequot History
 Lee Sultzman’s Pequot Info Webpage 
 Pequot Museum 

Алгонкинские племена
Индейцы Коннектикута
Народы США
Индейцы Вудленда